Le tournoi de Los Angeles 2002 est un tournoi de tennis se déroulant sur surface dure du 22 au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Andre Agassi remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Jan-Michael Gambill. Il emporte ainsi son  ATP en simple.
 En double, Sébastien Grosjean et Nicolas Kiefer s'imposent en finale face à Justin Gimelstob et Michaël Llodra. Il s'agit du  en double pour Grosjean et Kiefer.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Tournoi de tennis de Los Angeles (WTA 2002) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

ATP 2002
Sport en Californie en 2002
Los Angeles
Tennis en juillet 2002
Tennis aux États-Unis en 2002